

Grande-Bretagne 
 Stamford, ville du Lincolnshire, en Angleterre ;
 le Stamford Bridge, un stade de Londres appartenant au club de Chelsea ;
 la bataille de Stamford Bridge, ayant opposé les Vikings et les Anglo-saxons en 1066, lors de la Crise de succession d'Angleterre.

États-Unis 
 Stamford, ville du Connecticut ;
 Stamford, village du Nebraska ;
 Stamford, une ville  située en limite des comtés de Haskell et de Jones, au Texas ;
 Stamford, une ville située dans le comté de Delaware, dans l'État de New York ;
 Stamford, village de l’État de New York.
 Stamford, ville du Vermont ;

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis